

Patronyme 

 Marie Emmanuel Jacques de Loustal (1876-1945), général de division français ;
 Charles-Jean de Loustal (1911-1996), général de division aérienne français ;
 Patrice de Loustal (1942-), général français ;
 (Jacques de) Loustal (1956-), auteur de bande dessinée et un illustrateur français

Autres 
 Loustal (groupe de musique)